Ernst Fuchs (1851–1930), austriacki okulista
 Ernst Fuchs (1859–1929), niemiecki prawnik
 Ernst Fuchs (1903–1983), niemiecki teolog
 Ernst Fuchs (1904–1961), niemiecki dziennikarz
 Ernst Fuchs (ur. 1930), austriacki malarz
 Ernst Fuchs-Schönbach (właśc. Ernst Fuchs; 1894–1975), niemiecki kompozytor